Überla ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Überla (* 1935), deutscher Epidemiologe
 Klaus Überla, deutscher Virologe